

Cinema 
 Texas – film del 1922 diretto da William Bertram
 I due del Texas (Texas) – film del 1941 diretto da George Marshall
 Texas (Sérénade au Texas)– film del 1958 diretto da Richard Pottier
 Texas – film del 2005 diretto da Fausto Paravidino

Geografia 
 Texas – città australiana  del Queensland 
 Texas – stato federato statunitense
 Texas – charter township statunitense della Contea di Kalamazoo in Michigan
 Texas – township statunitense della Contea di Wayne in Pennsylvania
 Texas – città statunitense della Contea di Marathon in Wisconsin

Televisione
 Texas – film del 1994 diretto da Richard Lang
 Texas – serie TV (1980-1982)

Altro 
 Texas – battuta del baseball valida in singolo che cade a metà tra gli interni e gli esterni
 Texas –  convenzione del gioco del bridge
 Texas – gruppo musicale britannico